Nasale peut faire référence à:

Linguistique
 Une consonne nasale.
 Une voyelle nasale.

Médicale
 Nasale à l'adjectif féminin se reportant à ce qui a trait au nez

Toponymie
en Pologne:
 Nasale, un village de la voïvodie de Łódź
 Nasale, un village de la voïvodie d'Opole

Homonymie de toponyme